Jméno Kosma nese:

Kosma (řeka) – ruská řeka 
Svatý Kosma – mučedník